Натуральне число 66
 66 рік до нашої ери
 66 рік нашої ери